

Astronomia 
 37678 McClure – asteroide della fascia principale
 Cratere McClure – cratere lunare

Geografia 
 Canada
 Stretto di McClure – stretto del mar glaciale artico
 Stati Uniti d'America
 McClure – villaggio della Contea di Alexander, Illinois
 McClure – villaggio della Contea di Henry, Ohio
 McClure – borough della Contea di Snyder, Pennsylvania

Persone 
 Billy McClure (1958) – ex calciatore inglese naturalizzato neozelandese
 Brett McClure (1981) – ex ginnasta statunitense
 Bryton McClure, meglio noto come Bryton James (1986) – attore e cantante statunitense
 David McClure (1986) – ex cestista statunitense
 Doug McClure (1935-1995) – attore statunitense
 James McClure (1939-2006) – scrittore britannico
 Jessica McClure (1986) – bambina statunitense al centro di un caso di cronaca
 Kandyse McClure (1980) – attrice sudafricana naturalizzata canadese
 Marc McClure (1957) – attore statunitense
 Nicole McClure (1989) – calciatrice giamaicana
 Steve McClure (1970) – arrampicatore inglese
 Tané McClure (1958) – attrice e cantante statunitense
 Vicky McClure (1983) – attrice britannica
 Wilbert McClure (1938) – ex pugile statunitense

Altro 
 Troy McClure – personaggio de I Simpson